Иззи — имя:

 Иззи Стрэдлин (род. 1962) — американский музыкант.
 Иззи (талисман) — талисман летних Олимпийских игр в Атланте в 1996 году.